Aminata Diallo Glez
Damien Glez
Myriam Glez